Мосальб:
 Мосальб (приток Шварцбаха) — река в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Мосальб (Шварцвальд)